Фина́нсовое обозре́ние:

 «Финансовое обозрение» — российский еженедельный журнал финансов и торговли, издавался в Санкт-Петербурге с 1874 по 1876 годы Ф. П. Баймаковым.
 «Финансовое обозрение» — российская газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1876 году К. В. Трубниковым; в 1877 году преобразована в «Биржевую газету».